Альбе́р Матье (; 10 января 1874 года, Ла-Брюйер, деп. Верхняя Сона — 26 февраля 1932 года, Париж) — французский историк марксистского толка, специализировавшийся на периоде Великой французской революции. Основатель Общества робеспьеристских исследований, иностранный член-корреспондент АН СССР. Оказал решающее влияние на таких исследователей французской революции, как Альбер Собуль и Жорж Лефевр.

Труды 
 La Théophilanthropie et le culte décadaire, 1796—1801. Essai sur l’histoire religieuse de la Révolution, Paris, Félix Alcan éditeur, 1904.
 Les Origines des cultes révolutionnaires (1789—1792), Paris, Société Nouvelle de Librairie et d'Édition (librairie Georges Bellais), 1904.
 La Question sociale pendant la Révolution française, Paris, Édouard Cornely et Cie éditeurs, 1905. (avec Léon Cahen),
 Les Lois françaises de 1815 à nos jours accompagnées des documents politiques les plus importants, réunies conformément aux programmes du 31 mai 1902 pour les classes de philosophie A et B, de mathématiques A et B et les écoles normales, Paris, Librairie Félix Alcan, 1906. 2e édition, 1919.
 Contributions à l’histoire religieuse de la Révolution française, Paris, Félix Alcan éditeur, 1907.
 Annales révolutionnaires, Tome premier, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1908.
 Le Club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et le massacre du Champ de Mars, Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1910.
 La Révolution et l'Église. Études critiques et documentaires, Paris, Librairie Armand Colin, 1910.
 Rome et le clergé français sous la Constituante. La Constitution civile du Clergé. L’Affaire d’Avignon, Paris, Librairie Armand Colin, 1911.
 Les grandes journées de la Constituante, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1913. Réédition : Les Éditions de la Passion, 1989.
 François Chabot, 1914.
 Études robespierristes, vol. 1. La corruption parlementaire sous la Terreur, Paris, Librairie Armand Colin, 1917.
 Études robespierristes, vol. 2. La conspiration de l'étranger, Paris, Librairie Armand Colin, 1918.
 La Révolution et les Étrangers. Cosmopolitisme et défense nationale, Paris, La Renaissance du livre, 1918.
 Un Procès de corruption sous la terreur. L’affaire de la Compagnie des Indes, Paris, Librairie Félix Alcan, 1920.
 Le Bolchévisme et le Jacobinisme, Paris, Librairie du Parti Socialiste et de l’Humanité, 1920.
 Robespierre terroriste, Paris, La Renaissance du livre, 1921.
 La Révolution française. Tome I. La chute de la royauté (1787—1792), Paris, Librairie Armand Colin, 1922.
 La Révolution française. Tome II. La Gironde et la Montagne, Paris, Denoël, 1985 (réédition).
 La Révolution française. Tome III. La Terreur, Paris, Denoël, 1985 (réédition).
 Annales historiques de la Révolution française, 1924.
 Autour de Danton, 1926.
 La Vie chère et le mouvement social sous la Terreur, Paris, Armand Colin, 1927. Réédition : Paris, Payot, Vol. 1, Vol. 2, 1973.
 La Réaction thermidorienne, 1929. Réédition avec présentation de Yannick Bosc et Florence Gauthier, La Fabrique, Paris, 2010.
 Girondins et Montagnards, 1930.
 Le 10 août, Paris, Gallimard, 1931.
 La Révolution française (jusqu’au 9 Thermidor), Paris, Armand Colin, 1922—1924.
 Le Directoire, du 11 brumaire an IV au 18 fructidor an V, 1934.
 Études sur la Révolution française, 1954.
 Études sur Robespierre (1758—1794), Préface de Georges Lefebvre, Paris, Éditions sociales, Société des études robespierristes, 1958.

В переводе на русском языке 
 Альбер Матьёз. Термидорианская реакция / пер. с франц. С. Гурвич, пред. Ц. Фридлянда. — М.-Л.: Соцэкгиз, 1931
 Альбер Матьёз. Французская революция. В 3 тт. / перевод с франц. К. Цидербаума, С. Лосева. М., 1928—1930. Переиздано: Ростов н/Д: Феникс, 1995
 Альбер Матьёз. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора / авторизованный перевод с французского; предисл. Д. Рязанова и Ц. Фридлянда. — М.-Л.: Государственное изд-во, 1928. — 480 с. 
 Альбер Матьёз. Как побеждала Великая французская революция / перевод с франц. под ред. и с предисл. Ц. Фридлянда. — М.: Военный вестник, 1928
 Альбер Матьёз. Разногласия в правительственных комитетах накануне 9 термидора

Примечания

Литература 
 на русском языке
  Матьёз, Альбер // Французский ежегодник. 1982. М., 1984.
 
 
 на других языках
 Friguglietti J. A. Mathiez: historien révolutionnaire. P., 1974;

Ссылки 
 Подборка материалов в библиотеке Vive Liberta
 Профиль на официальном сайте РАН

Историки Франции
Историки Франции XX века
Историки Французской революции
Историки-марксисты
Марксисты
Коммунисты Франции
Члены-корреспонденты АН СССР